Het ATP-toernooi van Dubai 1994 (met de officiële naam Dubai Tennis Open) werd gespeeld van 31 januari tot en met 6 februari 1994. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Dubai
ATP-toernooi van Dubai